Schleiden heißen die Orte:

 Schleiden, eine Stadt im Kreis Euskirchen
 Schleiden (Aldenhoven), ein Ortsteil von Aldenhoven im Kreis Düren
 Schleiden (Heinsberg), ein Stadtteil von Heinsberg im Kreis Heinsberg

Schleiden ist Namensbestandteil der Verwaltungseinheit:
 Kreis Schleiden, ehemaliger Kreis in Nordrhein-Westfalen

Schleiden ist der Familienname von:
 Elise Schleiden (1785–1874), deutsche Malerin
Johannes Sleidanus (auch: Johannes Philippson von Schleiden; 1506–1556), deutscher Jurist und Diplomat
 Karl August Schleiden (1928–2009), deutscher Philologe, Kunstsammler, Privatgelehrter, Verleger und Autor
 Karl Heinrich Schleiden (1809–1890), Hamburger Theologe, Schulgründer und Politiker
 Ludwig Schleiden (1802–1862), deutscher Maler
 Matthias Jacob Schleiden (1804–1881), deutscher Botaniker
 Rudolf Schleiden (1815–1895), Beamter, Diplomat und Politiker
 Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846–1916), deutscher kolonialpolitischer Schriftsteller und Theosoph

Siehe auch:
 Herrschaft Schleiden